Klessig ist der Name von:
 Klessig (Nossen), Ortsteil der Stadt Nossen im Landkreis Meißen, Sachsen
 Klessig (Wüstung), Ortswüstung bei Doberschütz im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen